La Villeneuve ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 La Villeneuve (Creuse), Gemeinde im Département Creuse
 La Villeneuve (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire

La Villeneuve mit Namenszusatz:
 La Villeneuve-au-Châtelot, Gemeinde im Département Aube
 La Villeneuve-au-Chêne, Gemeinde im Département Aube
 La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize, Gemeinde im Département Haute-Saône
 La Villeneuve-en-Chevrie, Gemeinde im Département Yvelines
 La Villeneuve-lès-Charleville, Gemeinde im Département Marne
 La Villeneuve-les-Convers, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 La Villeneuve-sous-Thury, Gemeinde im Département Oise

Siehe auch:
 La Villeneuve-du-Temple, siehe Temple (Paris)
 Villeneuve
 La Neuveville